Dologan (Japah)
 Dologan (Karanggede)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing